Bílek má více významů:

 Bílek – část vajec

místní název
 Bílek (Chotěboř) – část města Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod
 Bílek (Nouzov) – rybník u vsi Nouzov v obci Chotěšice v okrese Nymburk

příjmení osob
 Alexander Bílek (1941–2017), československý atlet – chodec na 20 a 50 km
 Alois Bílek (1887–1961), český malíř, grafik, ilustrátor a architekt
 Ambrož Bílek (1916–1944), československý důstojník, příslušník 1. československého armádního sboru padlý ve druhé světové válce
 Antonín Bílek (1881– 1937), český sochař a malíř
 Bohumil Bílek (1914–1979), český novinář a přírodovědec
 Ferdinand Bílek (1917–2002), český kněz a politický vězeň
 František Bílek – více různých osobností
 Helena Bílková (1903–????) –  odbojářka (II. odboj), členka legální organizace Kapitán Nemo
 Jan Bílek (1905–???), český politik KSČ, v 50. letech čs. ministr hutního průmyslu
 Jaroslav Bílek (* 1971), český silniční cyklista
 Jiří Bílek – více různých osobností
 Josef Bílek (rozcestník) – více různých osobností
 Karel Bílek (rozcestník) – více různých osobností
 Karol Bílek (* 1939), český historik a archivář
 Marie Bílková, česká ekonomka, generální ředitelka Úřadu práce
 Michal Bílek (* 1965), český fotbalista a trenér
 Michal Bílek (1997) (* 1997), český fotbalový záložník
 Michael Bílek, český sochař
 Otakar Bílek, český rozhlasový režisér a pedagog 
 Petr Bílek – více různých osobností
 Roman BeeSee Bílek (* 1977), český spisovatel a novinář
 Roman Bílek (atlet) (* 1967), český atlet-chodec
 Tomáš Václav Bílek (1819–1903), český historik
 Vítězslav Bílek (* 1983), český hokejista

Podobná příjmení:
 Petr Bílka (1820–1881), český pedagog ve Vídni

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení